Беатрис Артур (рођена као Бернис Франкел; 13. мај 1922 — 25. април 2009) била је америчка глумица, комичарка, певачица и активисткиња.

Артур је започела своју каријеру на сцени 1947. Освојила је награду Тони 1966. за најбољу глумицу у мјузиклу за улогу Вере Чарлс у филму Mame. Наставила је да игра Мод Финдлеј у серијама Сви у породици (појавила се 1971–72) и Мод (1972–78), као и Дороти Зборнак у ситкому Златне девојке (1985–92). Освојила је награду Еми за најбољу главну глумицу у хумористичној серији 1977. за Мод и 1988. за Златне девојке. 

Њена филмска појављивања укључују Љубавници и други странци (1970) и Маме (1974). Године 2002. играла је у емисији Би Артур на Бродвеју: Само између пријатеља. У некрологу је Артур описана као „висока, дубокогласна глумица чије је извођење комичних реплика учинило ТВ звездом…“

Смрт и наслеђе 
Артур је умрла од рака плућа у свом дому у Брентвуду у Лос Анђелесу 25. априла 2009. године у 86. години.

Дана 28. априла 2009, заједница Бродвеја одала је почаст Артур тако што је затамнила шипте њујоршке позоришне четврти у Њујорку у знак сећања на један минут у 20:00 часова. 16. септембра 2009. одржана је јавна почаст Артур у театру на Менхетну, где су пријатељи и колеге, укључујући Анџелу Ленсбери, Нормана Лира, Рози О'Донел и Ру Мекланахан, одали почаст глумици.

Колегинице из ситкома Златне девојке, Ру Мекланахан и Бети Вајт, коментарисале су њену смрт телефоном у епизоди Лари Кинга од 27. априла. У емисији, Мекланахан је рекла да су се она и Артур слагале заједно „као крема“. Вајт је рекла: „Знала сам да ће болети, само нисам знала да ће болети оволико.“

Артур је завештала 300.000 долара Али Форнај центру, њујоршкој организацији која обезбеђује смештај за бескућнике ЛГБТ+ омладине. Центар је тешко оштећен у октобру 2012. од урагана Сенди, али је од тада обновљен и поново отворен. Резиденција Би Артур, која је отворена 2017. године, је резиденција са 18 кревета на Менхетну за бескућнике ЛГБТ омладине којом управља Али Форнај центар.

Филмографија

Филм

Телевизија

Позориште

Референце 

Рођени 1922.
Умрли 2009.
Америчке глумице
Амерички комичари
Америчке певачице
Активисти